Jonas Carlsson Dryander (1748-1810), botaniste suédois.
 Johann Friedrich Dryander (1756-1812), peintre allemand, actif à Sarrebruck.

Homonymie de patronyme